Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Claudia Kohde Kilsch 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Pam Shriver (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Claudia Kohde Kilsch (semifinali)

 Bonnie Gadusek (terzo turno)
 Wendy Turnbull (terzo turno)
 Carling Bassett-Seguso (terzo turno)
 Andrea Temesvári (primo turno)
 Stephanie Rehe (primo turno)
 Kathy Jordan (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1986